Hermann Abmayr ist der Name folgender Personen:

* Hermann Abmayr (Mediziner) (1891–1959), deutscher Tierarzt und Senator (Bayern)
 Hermann Abmayr (Journalist) (* 1955), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer